Encyrtus  — род мелких паразитических хальцидоидных наездников из семейства Энциртиды. Более 30 видов (для бывшего СССР указывалось 6 видов; в Палеарктике 8 видов).

Описание 
Эндопаразиты ложнощитовок (Coccidae). Длина 1—3 мм. Жгутик усика 6-члениковый. Радиальная и постмаргинальная жилки переднего крыла длинные, длиннее маргинальной жилки. Яйцеклад короткий. На вершине щитика груди расположен пучок длинных волосков. Мандибулы без зубцов. Лапки 5-члениковые.

Систематика 
В мировой фауне известно более 30 видов.

 Encyrtus adustipennis Motschulsky, 1863
 Encyrtus aeneus De Stefani, 1886
 Encyrtus alas Noyes, 2010
 Encyrtus albidus Hayat, 1970
 Encyrtus albitarsis Zetterstedt, 1838
 Encyrtus anticus Förster, 1861
 Encyrtus antistius Walker, 1851
 Encyrtus aquilus Prinsloo, 1982
 Encyrtus aster Noyes, 2010
 Encyrtus aurantii (Geoffroy, 1785)
 Encyrtus axalis Noyes, 2010
 Encyrtus baezi (Brèthes, 1921)
 Encyrtus barbiger Prinsloo, 1991
 Encyrtus bedfordi Annecke, 1963
 Encyrtus bicolor De Stefani, 1886
 Encyrtus cancinoi Trjapitzin & Myartseva, 2004
 Encyrtus chaerilus Walker, 1837
 Encyrtus changjiensis Xu, 2000
 Encyrtus clavicornis Statz, 1938
 Encyrtus conformis Howard, 1897
 Encyrtus corvinus Motschulsky, 1863
 Encyrtus cotterelli Waterston, 1922
 Encyrtus dasucurtoma De Stefani, 1898
 Encyrtus decorus Prinsloo & Annecke, 1978
 Encyrtus dia Noyes, 2010
 Encyrtus dubius Fonscolombe, 1840
 Encyrtus familiaris Förster, 1861
 Encyrtus flavipes Nees, 1834
 Encyrtus foersteri Mayr, 1876
 Encyrtus fuliginosus Compere, 1940
 Encyrtus fuscosus Singh & Agarwal, 1993
 Encyrtus fuscus (Howard, 1881)
 Encyrtus gemmarum Förster, 1861
 Encyrtus gerardi Noyes, 2010
 Encyrtus haywardi De Santis, 1964
 Encyrtus hesperus Prinsloo, 1991
 Encyrtus homopteryx Fidalgo, 1983
 Encyrtus imitator Prinsloo, 1991
 Encyrtus infelix (Embleton, 1902)
 Encyrtus infidus (Rossi, 1790)
 (=)
 Encyrtus ingae Sugonjaev, 1998
 Encyrtus intolus Noyes, 2010
 Encyrtus jaipurensis Khan & Agnihotri, 2005
 Encyrtus kerzhneri Trjapitzin & Sitdikov, 1993
 Encyrtus littoralis (Blanchard, 1940)
 Encyrtus longipes Walker, 1874
 Encyrtus lucomo Noyes, 2010
 Encyrtus ludmilae Sugonjaev, 1999
 Encyrtus mactator Förster, 1861
 Encyrtus manditricolor Tan & Zhao, 1996
 Encyrtus marilandicus (Girault, 1917)
 Encyrtus melas Prinsloo, 1982
 Encyrtus meon Walker, 1838
 Encyrtus merceti Özdikmen, 2011
 Encyrtus metharma Walker, 1846
 Encyrtus mexicanus (Girault, 1917)
 Encyrtus mucronatus Ratzeburg, 1848
 Encyrtus noyesi Sudhir Singh, 1997
 Encyrtus nubeculosus Förster, 1861
 Encyrtus palpator Prinsloo, 1991
 Encyrtus philiscus Walker, 1851
 Encyrtus praeceps Noyes, 2010
 Encyrtus proculus Walker, 1846
 Encyrtus produs Noyes, 2010
 Encyrtus pyttalus Walker, 1844
 Encyrtus quadricolor Howard, 1894
 Encyrtus ravenna Noyes, 2010
 Encyrtus sacchari Annecke, 1963
 Encyrtus sagillus Walker, 1838
 Encyrtus saissetiae (Yasumatsu & Yoshimura, 1945)
 Encyrtus saliens Prinsloo & Annecke, 1978
 Encyrtus sasakii Ishii, 1928
 Encyrtus sericophilus Conte, 1912
 Encyrtus signifer Prinsloo, 1991
 Encyrtus sispara Noyes, 2010
 Encyrtus sithonus Noyes, 2010
 Encyrtus sobrinus Masi, 1919
 Encyrtus solidus Howard, 1896
 Encyrtus stenophrys Förster, 1861
 Encyrtus strymas Noyes, 2010
 Encyrtus sugonjaevi Simutnik, 2010
 Encyrtus swederi Dalman, 1820
 Encyrtus teuteus Walker, 1837
 Encyrtus trjapitzini Myartseva & Sugonjaev, 1977
 Encyrtus tylissos Walker, 1848
 Encyrtus vianai De Santis, 1964
 Encyrtus zebinia Walker, 1839

См. также 
 Blastothrix 
 Tetracnemus
 Tobiasia

Примечания

Ссылки 
 Australian Faunal Directory: Encyrtus
 eol.org 
 biolib.cz 
 faunaeur.org 

Энциртиды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых